Prince steht für:
 Prince (1958–2016), US-amerikanischer Musiker, Komponist und Musikproduzent
 Prince (Album), Studioalbum (1979) von Prince
 Prince (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Prince, Markenname von Automobili Costruzioni di V. Carena e Mazza, italienischer Automobilhersteller
 Daewoo Prince, Pkw-Modell von Daewoo
 Prince Jidōsha Kōgyō, japanischer Automobilhersteller
 Prince Motors, taiwanesischer Automobilhersteller
 HMS Prince, mehrere Schiffe der Royal Navy
 Percival Prince, britisches Transportflugzeug
 Prince Creek, Bucht von Bird Island, Südgeorgien, Südatlantik
 Mount Prince, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

PRINCE steht als Abkürzung für:
 Projects in Controlled Environments, Projektmanagementmethode, siehe PRINCE2

Siehe auch:

 Princé
 Prinz (Begriffsklärung)
 Prinze

Abkürzung